Condado de Vernon hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Condado de Vernon (Nueva Gales del Sur),  Australia.

En Estados Unidos
 Condado de Vernon (Misuri)
 Condado de Vernon (Wisconsin)
 Parroquia de Vernon, parroquia en Luisiana.